Příjmení Diarra nosí více významných osobností:

 Alou Diarra (* 1981) – francouzský fotbalista
 Lassana Diarra (* 1985) – francouzský fotbalista
 Mariatou Diarra (* 1985) – malijská basketbalistka
 Mohammed Diarra (* 1992) – guinejský fotbalový záložník a reprezentant